Abdellah Taïa (1973-), écrivain marocain ;
 Mapu Taia (1939-), homme politique des îles Cook.